Fernán Caballero – miejscowość w Hiszpanii
 Fernán Caballero – pseudonim hiszpańskiej pisarki Cecilii Böhl de Faber